J57  peut faire référence à :
 J57 SkyTown, un gratte-ciel à Changsha en Chine ;
 Pratt & Whitney J57, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney ;
 Prisme hexagonal triaugmenté (J57), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres